Marczenko:
 Anatolij Marczenko
 Andrij (Wiktorowicz) Marczenko
 Illa Marczenko
 Maryna Marczenko
 Wsiewołod (Michajłowicz) Marczenko
 Zygmunt Marczenko – polski chemik